Moreda Araba / Moreda de Álava (baskiska: Moreta, Moreda Araba) är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Araba / Álava och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Moreda Araba / Moreda de Álava ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Moreda Araba / Moreda de Álava är kuperad norrut, men söderut är den platt. Terrängen runt Moreda Araba / Moreda de Álava sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är Codés,  meter över havet,  km norr om Moreda Araba / Moreda de Álava. Runt Moreda Araba / Moreda de Álava är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km sydväst om Moreda Araba / Moreda de Álava. Trakten runt Moreda Araba / Moreda de Álava består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Baskien